Prezident Číny se může vztahovat k následujícím funkcím:

 Prezident Čínské lidové republiky
 Prezident Čínské republiky

Související články 
 Seznam prezidentů Čínské republiky